Ronan Lamy Chappuis (ur. 10 września 1993 w Lons-le-Saunier) – francuski skoczek narciarski, reprezentant klubu Bois-d’Amont, medalista mistrzostw Francji.

Kuzyn Jasona Lamy Chappuis.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 20 stycznia 2007 w Courchevel podczas zawodów juniorskich, oddając skoki na odległość 76,0 m i 79,0 m w konkursie na skoczni normalnej.

W indywidualnych zawodach Pucharu Świata zadebiutował 24 listopada 2013 w Klingenthal, zajmując 41. miejsce. 16 stycznia 2014 w Wiśle po zajęciu 24. pozycji zdobył pierwsze punkty. Jego najwyższą pozycją w zawodach tego cyklu jest 11. miejsce w konkursie rozegranym 25 stycznia tego samego roku w Sapporo.

W 2017 wykryto u niego łagodny nowotwór kości. Operację jego usunięcia przeprowadzono w maju tego samego roku.

We wrześniu 2018 ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty R. Lamy Chappuis na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Lamy Chappuis na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty R. Lamy Chappuis na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie

 Drużynowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Lons-le-Saunier